Thunderstick («та́нде[р]стик», в пер. с англ. букв. «громовая дубина [бледнолицых]») — исходное название мушкетов и штуцеров европейских колонистов, переведённое на английский язык с языков местных индейских племён, которые впервые столкнулись с таким оружием, не понимая физики процесса выстрела и воспринимая его в соответствии со своими магическо-колдовскими верованиями как сверхъестественное явление. В более позднем, современном значении употр. применительно к атрибутам спортивных болельщиков на их собственном сленге. Также может употребляться в следующих значениях:

Прозвища 
 Грэм, Барри — британский музыкант

Словесные названия 
 Thunderstick (ракета) — американский переносной противотанковый/зенитный ракетный комплекс, разработанный компанией American Rocket в начале 1960-х гг.
 AN/ASG-19 (сокр. T-Stick) — интегрированная система управления огнём истребителя-бомбардировщика (система слепого бомбометания) F-105 производства компании General Electric, и сам указанный летательный аппарат